A Florida Cup de 2016 foi um torneio amistoso disputado por quatro equipes brasileiras (, ,  e ), uma colombiana (), uma norte-americana (Fort Lauderdale Strikers), uma ucraniana () e duas alemãs ( e ) na Florida, Estados Unidos. As partidas foram disputadas em Orlando, no ESPN Wide World of Sports Complex, em Fort Lauderdale, no Lockhart Stadium e em Boca Raton, no FAU Statium. Havia planos para o Citrus Bowl, em Orlando, ser um dos estádios. O campeão é o .

Regulamento 
Em 2016, o vencedor seria o clube com maior número de pontos depois de dois jogos disputados. O primeiro critério de desempate, caso fosse necessário, seria o saldo de gols, seguido de gols marcados. Mas não foi necessário desempate pois o Atlético Mineiro, o campeão, foi o único clube a marcar 6 pontos.

Participantes

Jogos

Artilharia

2 Gols
 Chicharito (Bayer Leverkusen)
 Ángel Romero (Corinthians)
 Eduardo Sasha (Internacional)
1 Gol
 Facundo Ferreyra (Shakhtar Donetsk)
 D'Alessandro (Internacional)
 Leonardo Silva (Atlético Mineiro)
 Patric (Atlético Mineiro)
 Lucas Cândido (Atlético Mineiro)
 Hyuri (Atlético Mineiro)
 Andrigo (Internacional) 
 Magno Alves (Fluminense)

 PC (Fort Lauderdale Strikers)
 Danilo (Corinthians)
 Taison (Shakhtar Donetsk)
 Róbinson Zapata (Santa Fe)
 Leyvin Balanta (Santa Fe)
 Stefan Kießling (Bayer Leverkusen)
 Leroy Sané (Schalke 04)
 Franco Di Santo (Schalke 04)
 Viktor Kovalenko (Shakhtar Donetsk)

1 Gol contra
 Alan Costa (Internacional) para o Bayer Leverkusen

Classificação

Premiações e Estatística

Transmissão 

A competição foi transmitida para 144 países, de quatro continentes.

 África subsaariana: StarSat
: Eurosport
 : Rede Globo (somente  vs.  e  vs. ) e SporTV
 : RCN Televisión e Win Sports
: ESPN Deportes
: Fox Sports

Ver também 
Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
 

Florida Cup
Desporto nos Estados Unidos em 2016
2016 no futebol
2016 na Flórida